Scott Brown peut désigner :

 Scott Brown (né en 1959), homme politique et diplomate américain ;
 Scott Brown (né en 1972), producteur de musique et disc jockey britannique ;
 Scott Brown (né en 1985), footballeur anglais ;
 Scott Brown (né en 1985), footballeur écossais.